Ди́трих Шо́лта, немецкий вариант — Дитрих Шольце (, , 8 сентября 1950 года, Будишин, Лужица, ГДР) — серболужицкий писатель, переводчик и историк серболужицкой литературы. Директор Серболужицкого института (1992—2015).

Родился в 1951 году в серболужицкой семье в городе Будишин. После окончания средней школы с 1969 по 1973 года изучал русский и польский языки в берлинском университете Гумбольдта. С 1974 по 1991 года — сотрудник Центрального института истории литературы Академии наук ГДР в Берлине. В 1990—1991 годах заведовал отделом славистики в этом же институте. В 1988 году защитил диссертацию на соискание научной степени по истории польской литературы и театра.

С 1992 года по 2016 года — директор Серболужицкого института. С 1997 года — почётный профессор при Институте сорабистики Лейпцигского университета.

С 1994 года в сотрудничестве с Шен, ФранцФранцем Шеном занимался составлением научно-популярной энциклопедии «Sorbisches Kulturlexikon», которая вышла в 2014 году.

В 2016 году вышел на пенсию.

Член президиума Союза серболужицких художников, почётный член президиума Матицы сербо-лужицкой и главный редактор журнала «Lětopis».

Сочинения 
 Scholze, Dietrich: Jurij Brězan — Leben und Werk. Bautzen: Domowina-Verlag, 2016
 Franz Schön; Dietrich Scholze; Susanne Hose, Maria Mirtschin, Anja Pohontsch: Sorbisches Kulturlexikon. Bautzen: Domowina-Verlag, 2014
 Scholze, Dietrich; Dannenberg, L.-A.; Donath, M.: Oberlausitzer Mythen. — Meißen: Edition Sächsische Zeitung, 2012. — 206 str.
 Scholze, D.; Motornyi, W. : Pytannja sorabistyky = Prašenja sorabistiki. [XIII Mižnaródnoj sorabistyčnyj seminar 2010]. L´viv; Budyšin: … 2012. — 240 str.
 Scholze, Dietrich; Schön, Franz: Jakub Bart-Ćišinski (1856—1909). Erneuerer der sorbischen Literatur / Wobnowjer serbskeje literatury. Sammelband der internationalen Konferenz zum 100. Todestag des Dichters, Bautzen und Panschwitz-Kuckau, 15.-17.10.2009. — Bautzen: Domowina-Verlag, 2011. — 333 str. — (Schriften des Sorbischen Instituts = Spisy Serbskeho instituta; 54)
 Scholze, Dietrich; Mieczkowska, Małgorzata: Polityczne wymiary etniczności. Kraków: Wydawnictwo DANTE, 2009. — 271 str.
 Scholze, Dietrich; Dannenberg, Lars-Arne: Stätten und Stationen religiösen Wirkens. Studien zur Kirchengeschichte der zweisprachigen Oberlausitz. — Bautzen: Domowina-Verlag, 2009. — 336 str. — (Schriften des Sorbischen Instituts = Spisy Serbskeho instituta; 48)
 Scholze, Dietrich: Eine Kirche — zwei Völker. Deutsche, sorbische und lateinische Quellentexte und Beiträge zur Geschichte des Bistums Dresden-Meißen. — Bautzen; Leipzig: Domowina-Verlag; Benno-Verlag, 2003, 2008
 Bd. 1: Von der Wiedererrichtung 1921 bis 1929 / Hrsg. im Auftrag des Domkapitels St. Petri von Dieter Grande u. Daniel Fickenscher. — 647 str.
 Bd. 2: 1930 bis 1945 / Hrsg. im Auftrag des Domkapitels St. Petri von Konrad Zdarsa. — 476 str.
 Bd. 3: 1945 bis 1970 / Hhrsg. im Auftrag des Domkapitels St. Petri des Bistums Dresden-Meißen v. Georg Weinhold. — 768 str. (2013)
 Scholze, Dietrich; Edmund Pech: Zwischen Zwang und Beistand. Deutsche Politik gegenüber den Sorben vom Wiener Kongress bis zur Gegenwart. Bautzen bzw. Dresden 2003
 Scholze, Dietrich: Im Wettstreit der Werte. Sorbische Sprache, Kultur und Identität auf dem Weg ins 21. Jahrhundert. — Bautzen: Domowina-Verlag, 2003. — 445 str. — (Schriften des Sorbischen Instituts = Spisy Serbskeho instituta; 33)
 Młynk, Jurij; Scholze, Dietrich: Stawizny serbskeho dźiwadła. 1862—2002. — Budyšin: Ludowe nakładnistwo Domowina, 2003. — 450 str.
 Scholze, Dietrich; Tomicka-Krumrey, Ewa: Mit Wort und Tat. Deutsch-Polnischer Kultur- und Wissenschaftsdialog seit dem 18. Jahrhundert; Veröffentlichung zum 225. Jahrestag der Societas Jablonoviana (1774—1999). — Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 2001. — 185 str.
 Scholze, Dietrich: Stawizny serbskeho pismowstwa 1918—1945. — Budyšin: Ludowe nakładnistwo Domowina, 1998. — 256 str. (Spisy Serbskeho instituta = Schriften des Sorbischen Instituts; 20)

Примечания

Ссылки 
  PROF. DR. SC. DIETRICH SCHOLZE-ŠOŁTA (INSTITUTNY DIREKTOR), Биографические сведения и библиография на сайте Серболужицкого института
 Langjähriger Direktor des Sorbischen Instituts verabschiedet — Staatssekretär Gorholt würdigt Prof. Schulze-Šołta bei Feierstunde, Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur

Верхнелужицкие писатели
Лужицкие историки
Сорабисты
Лужицкие переводчики
Члены Матицы сербо-лужицкой